Wouter I van Brienne (1045 - 1090), graaf van Brienne
 Wouter II van Brienne (1100 - 1161), graaf van Brienne 
 Wouter III van Brienne (? - 1205), graaf van Brienne
 Wouter IV van Brienne (1205 - 1246), graaf van Brienne 
 Wouter V van Brienne (1275 - 1311), graaf van Brienne, hertog van Athene
 Wouter VI van Brienne (1304 - 1356), graaf van Brienne, hertog van Athene 
 Wouter VII van Brienne (? - 1381), graaf van Brienne, heer van Edingen, hertog van Athene